

Championnat

Classement 
Système de points
 Victoire : 3pts
 Nul : 2pts
 Défaite : 1pt

Résultats

Coupe

Références

Liens externes  
  (Site du club)
 Source : RSSSF

Constantine MO
1975-1976
1975 en Algérie
1976 en Algérie